

Patronymie

Frederick Winthrop Ramsdell (1866-1915), peintre américain ;

Prénom
Winthrop Rockefeller ( - ), homme politique et philanthrope américain ;
Winthrop Ames ( - ), directeur et producteur de théâtre américain ;
Winthrop Chandler (1747-1790), peintre américain.

Toponymie

Winthrop (Arkansas)
Winthrop (Indiana)
Winthrop (Iowa)
Winthrop Harbor (Illinois)
Winthrop (Maine)
Winthrop (Massachusetts)
Winthrop (Minnesota)
Winthrop (New York)
Winthrop (Washington)

Autre
 Winthrop est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les médicaments génériques.

Prénom masculin
Prénom américain